Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Gerry Weber Open  2010 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
 Jan Hernych (secondo turno)
 Guillaume Rufin (primo turno)
 Igor Sijsling (primo turno)

 Niels Desein (secondo turno)
 Dominik Meffert (ultimo turno)
 Ivan Dodig (primo turno)
 Ruben Bemelmans (ultimo turno)

Qualificati 

 Mikhail Ledovskikh
 Noam Okun

 Rohan Bopanna
 Aleksandr Kudrjavcev

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2010
ATP World Tour 2010